Payer en monnaie de singe est une expression qui désigne une monnaie qui n’a pas de réelle valeur.

Il s’agit également du nom de plusieurs œuvres et en particulier de plusieurs en langue anglaise (connue sous l’équivalent ) :

Cinéma 
 1931 : Monnaie de singe (Monkey Business) est un film américain des Marx Brothers.
 1966 : Monnaie de singe est un film français réalisé par Yves Robert.

Littérature 
 1926 : Monnaie de singe est le premier roman de William Faulkner.

Musique 

 2017 : Monnaie de singe est le dixième morceau de l'album Rêvolution du groupe IAM.

Bande dessinée 

 2009 : Monnaie de singe est le titre français du  de la série Y, le dernier homme, album initialement paru, en anglais, sous le titre , en 2006.